Das Quadeinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger war Dylan Alcott, der den Titel erfolgreich verteidigte.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Quadeinzel
2021